Kloster St. Ursula ist der Name folgender ehemaliger Klöster:
 Kloster St. Ursula (Aarau)
 Kloster St. Ursula (Wuppertal)
 Kloster St. Ursula in Villingen-Schwenningen, ist das ehemalige Kloster St. Clara (Bickenkloster)